Хикутаваке:

 Хикутаваке — деревня, расположенная в североной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Хикутаваке — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).